Хагеруп (, ) — датская и норвежская фамилия. Известные носители:
 Хагеруп, Георге Франсис (1853—1921) — норвежский юрист и политик, премьер-министр в 1895-98 и 1903-05 гг.
 Хагеруп, Ингер (1905—1985) — норвежская писательница.
 Хагеруп, Нина (1845—1935) — датско-норвежская певица.
 Хагеруп, Олаф (1889—1961) — датский ботаник.

Примечания